ou  est un mot anglais signifiant «  ». Il peut faire référence à :

Cinéma 

 , film de  sorti le  ;
 , film d'action chinois de  sorti le .

Musique

Groupe 
 , groupe de heavy metal britannique fondé en 1993.

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  représentant la Moldavie à l'Eurovision 2007.

Album 
 , album du groupe de hard rock  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Voir aussi 

 
 
 
  (dispute / querelle) en anglais
Homonymie de titre